Ganteföhr ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Ganteföhr (* 1969), deutscher Designer von Computerspielen
 Werner Ganteföhr (1933–2013), deutscher Maler